Il singolare del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dmitrij Tursunov che ha battuto in finale Benjamin Becker 7-68, 6-4.

Teste di serie 

 Dmitrij Tursunov (Campione)
 Filippo Volandri (secondo turno)
 Benjamin Becker (finale)
 Daniele Bracciali (primo turno)

 Thomas Johansson (secondo turno)
 Stefan Koubek (quarti di finale)
 Potito Starace (quarti di finale)
 Raemon Sluiter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2006